Földrajz
 Rock (Kansas)
 Rock (Michigan)
 Rock (Nyugat-Virginia)
 Rock (Rock megye, Wisconsin)
 Rock (Wood megye, Wisconsin)
egyéb
 Rock, könnyűzenei stílusirányzat